Нучари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Нучари, Антонио (1924—2019) — итальянский футболист.
 Нучари, Джулио (род. 1960) — итальянский футболист и футбольный тренер.